За́падная Ли́ца — посёлок в составе муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

История 
Начал застраиваться в конце XX века как коттеджный посёлок «Флотская деревня». Он возник на землях, выделенных в окрестностях Сертолова под индивидуальное строительство для офицеров-подводников, уволившихся с Северного флота.

18 января 2007 года ему присвоили официальный статус посёлка и название Западная Лица, такое же, как у пункта базирования атомных подводных лодок 1-й Краснознамённой флотилии Северного Флота в Мурманской области.

Население посёлка в 2010 году — 449, в 2014 году — 448 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части района между посёлками Белоостров и Песочный.

Демография

Инфраструктура 
Утверждается, что Западная Лица имеет репутацию «петербургской Рублёвки». Сотка земли здесь стоит 1,5 млн рублей. Территория посёлка закрытая; попасть сюда можно только по приглашению одного из жителей.

Улицы 
Адмирала Нахимова, Адмирала Ушакова, Восточная, Генерала Армии Маргелова, Западная, Капитан-лейтенанта Колесникова, Капитана 1-го ранга Ванина, Капитана 1-го ранга Лячина, Капитана 2-го ранга Аванесова, Капитана 3-го ранга Юдина, Мостовая, Рассветная, Северная, Северный переулок, Центральная, Южный переулок.

Садоводства 
Просторы, Северная Лица-1, Северная Лица-2, Северная Жемчужина, Фазенда

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Всеволожского района